Влади́мир Хле́бников:
 Хлебников, Владимир Алексеевич (1857—1935) — русский и советский орнитолог, основатель Астраханского заповедника.
 Хлебников, Владимир Николаевич (1836—1915) — военачальник русской императорской армии, генерал от артиллерии.